Vilm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis de Vilmorin
 Vilmorin

Robotskapade auktorsförkortningar